Isabel Luisa Josefa Teresa de Portugal (Lisboa, 6 de enero de 1669-Palhavã, 22 de octubre de 1690), fue infanta de Portugal, y única hija nacida del matrimonio del rey Pedro II de Portugal y de María Francisca de Saboya-Nemours. Era la presunta heredera al trono de Portugal desde 1669 hasta 1689, año en que nació su medio hermano Juan. Fue apodada Sempre-noiva (Siempre novia), por sus numerosos intentos de matrimonio fallidos.

Biografía 

Isabel Luisa Josefa fue la única hija habida del matrimonio entre el rey Pedro II de Portugal y de su primera esposa, la princesa María Francisca de Saboya-Nemours (hija mayor de Carlos Amadeo de Saboya-Nemours).

Se planeaba casarla con su primo hermano Víctor Amadeo (futuro Víctor Amadeo II de Saboya), pero el matrimonio no fue bien recibido por la mayoría de la corte saboyana, ya que esto significaba que Víctor Amadeo tendría que vivir en Portugal y su madre permanecería en el poder (madre e hijo no tenían una relación estrecha), y se abandonó tal partido. Otros posibles candidatos incluyeron a Juan Gastón de Médici, Luis, gran delfín de Francia, Carlos II, así como un conde palatino de Neoburgo ,  y Francisco Farnesio. Estos planes no llegaron a nada e Isabel nunca se casó.

Murió de viruela cuando tenía sólo 21 años de edad. Está enterrada en el Panteón de los Braganza.

Títulos y honores 
 6 de enero de 1669; 22 de octubre de 1690 Su alteza real, la infanta Isabel Luisa de Portugal

Ancestros

Referencias 

Casa de Braganza
Infantes de Portugal
Nacidos en Lisboa